Emil Cauer kan syfta på:

* Emil Cauer den äldre (1800–1867), tysk bildhuggare
 Emil Cauer den yngre (1867–1946), tysk bildhuggare